Uniao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 União (ort), Piauí, 
 União (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar